Парчић може бити:

 Парчић (Дрниш), насеље у саставу града Дрниша, Далмација, Република Хрватска
 Парчић (Кистање), насеље у општини Кистање, Далмација, Република Хрватска